Виталий Семёнович Кравченко (28 апреля 1937, Запорожье, Украинская ССР, СССР — 1 ноября 2013) — советский и российский волейбольный тренер, бывший тренер женских волейбольных команд «Искра» и Заречье-Одинцово, заслуженный тренер России.

Биография 
Начал свою тренерскую карьеру в Запорожье. Длительное время работал в команде «Искра», и «Заречье-Одинцово», воспитал много высококлассных игроков. Был организатором и первым директором училища олимпийского резерва по волейболу в г. Одинцово.

В последние годы работал тренером-инструктором Международной Федерации Волейбола, руководил тренерскими курсами.

Источники 
https://web.archive.org/web/20131203032542/http://www.zarechievolley.com/news/2400